Дискографія Linkin Park, американського рок-гурту складається з 7 студійних альбомів, 2 реміксових альбомів, 5 концертних альбомів, 10 міні-альбомів (ЕР), 35 синглів, 12 відео альбомів і 67 відеокліпів.

Linkin Park був утворений в Аґура-Гіллз, штат Каліфорнія в 1996 році Майком Шинода(вокал і гітара), Бредом Делсоном (гітара) і Робом Бурдоном (барабани). Джо Ган і Дейв Фаррелл приєднались пізніше, і в 1998 році Честер Беннінгтон став учасником.

Альбоми

Студійні альбоми

Реміксові альбоми

Концертні альбоми

Диски офіційного фан-клубу Linkin Park Underground 

Дані диски розсилаються поштою членам клубу Linkin Park Underground, членство в якому є платним. Усі диски Linkin Park Underground, що перебувають у вільному продажі, є піратськими копіями, однак диск LP Underground 9.0 EP можна було купити в деяких роздрібних магазинах, разом з членством в LP Underground, а диск LP Underground X: Demos доступний для купівлі на сайті LP Underground не тільки для членів фан-клуба, але й для всіх інших відвідувачів сайту.

Сингли

Збірки і міні-альбоми 

 Songs from the Underground (2008)
 Download To Donate For Haiti (2010)
 Linkin Park 8-bit Rebellion (2010)
 A Decade Underground (2010)
 2011 North American Tour Digital EP (2010)

Промо 

 «Plaster» (2000)
 «It's Goin' Down» (X-Ecutioners Featuring Mike Shinoda And Mr.Hahn Of Linkin Park) (2002)
 «Enth E Nd» (2002)
 «H! Vltg3» (2002)
 «We Made It» (2008) (Busta Rhymes Featuring Linkin Park)

Демо 

 «Xero» (1997)
 «Hybrid Theory Demo (8-Track CD)» (1999)
 «Hybrid Theory Demo» (1999)
 «Hybrid Theory Demos» (2000)
 «The Wicked World Of Warner Bros./Reprise: Ozzfest Sampler 2000» (2000) (Now I See)
 «Hybrid Theory Sampler» (2000)
 «Hybrid Theory (Unmastered Finals 5/7/00)» (2000)

DVD 
 2001 «Crawling»
 2001 «In The End»
 2001 «Frat Party At The Pankake Festival»
 2002 «Reanimation (DVD-Audio)»
 2003 «The Making Of Meteora»
 2004 «Breaking The Habit»
 2003 «Live In Texas»
 2004 «Collision Course» (ft. Jay-Z)
 2007 «The Making Of Minutes To Midnight»
 2008 «Road to Revolution»

Інші пісні в чартах

Відеокліпи

Примітки 

Linkin Park
Linkin Park